"Bérrio" pode ser:
 Bérrio (caravela)
 NRP Bérrio (1993)
 Puerto Berrío, município colombiano de Antioquía
 Orlando Berrío, futebolista colombiano

Desambiguações de topônimos